Grand Forks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand Forks Township (Minnesota)
 Grand Forks Township (North Dakota)